Boliviela  — род прыгающих насекомых из семейства цикадок (Cicadellidae). Южная Америка. Длина 7—9 мм (самки крупнее).
Скутеллюм короткий, его длина почти равна длине пронотума. Голова сравнительно длинная, передний край округлый, отчётливо уже пронотума; лоб широкий и длинный. Глаза относительно крупные, вытянуто-яйцевидные; оцеллиимелкие. Клипеус длинный и широкий. Эдеагус асимметричный, длинный. Сходны по габитусу с Tinocripus, отличаясь деталями строения гениталий. Род включают в состав подсемейства Coelidiinae.
 
 
 
  — Боливия, Эквадор

Примечания

Литература

Ссылки 
 eol.org

Coelidiinae
Роды полужесткокрылых